Джеймс Гэй Стюарт (; 28 июня 1923, Форт-Уильям, Онтарио, Канада — 18 ноября 2010, Берлингтон, Онтарио, Канада) — канадский хоккеист, правый крайний нападающий. Провёл 9 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Торонто Мэйпл Лифс», «Чикаго Блэкхокс», «Детройт Ред Уингз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Монреаль Канадиенс».

Игровая карьера 
Гэй Стюарт начал свою хоккейную карьеру в юниорской хоккейной лиге в команде «Порт Артур Брюинз». В 1942 году, в возрасте 17 лет, он был вызван на одну игру финала Кубка Стэнли и помог «Торонто Мэйпл Лифс» обыграть «Детройт Ред Уингз». На следующий сезон Стюарт стал обладателем «Колдер Трофи», как лучший новичок НХЛ, опередив Мориса Ришара из «Монреаль Канадиенс», который после 16 проведённых в сезоне игр, сломал ногу и выбыл до конца сезона. Стюарт стал первым игроком в истории НХЛ, который выиграл Кубок Стэнли раньше «Колдер Трофи».

В 1943 году Стюарт был призван на службу в Королевский военно-морской флот Канады. Демобилизовавшись из армии в 1945 году, он вернулся в состав «Торонто» и показал свой лучший результат в карьере, забив 37 шайб и это был последний раз, когда игрок «Мэйпл Лифс» возглавлял список снайперов по итогам сезона.

В 1947 году Стюарт в составе «Торонто» выиграл свой второй Кубок Стэнли, но в начале следующего сезона был обменян в «Чикаго Блэкхокс». Свою последнюю игру в НХЛ Стюарт провёл в качестве игрока «Монреаль Канадиенс» в 1954 году.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли (2): 1942, 1947
 Обладатель Колдер Трофи (1): 1943
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (4): 1947, 1948, 1950, 1951
 Лучший бомбардиры OHA (1): 1941

Клубная карьера

Ссылки 
 Статистика Гэя Стюарта на The Internet Hockey Database
 Биография Гэя Стюарта на Legends of Hockey
 Профиль Гэя Стюарта на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Колдер Трофи
Участники матчей всех звёзд НХЛ